Кант — старовинний урочистий, головним чином релігійний спів. Виник наприкінці XVI–XVII століть і розвивався до кінця XVIII століття.

Особи 

 Іммануїл Кант (1724 — †1804) — німецький філософ, родоначальник німецької класичної філософії.
 Льюїс Кант — мексиканський художник і письменник.
 Мінна Кант — фінська письменниця і соціальний активіст.

Географічні об’єкти 

 Кант (місто) — місто в Киргизстані, центр Исик-Атинського району Чуйської області.
 Кант (авіабаза) — військовий аеродром, розташований в Чуйській області Киргизстану.

Астрономія 
 7083 Кант — астероїд головного поясу, названий на честь Іммануїла Канта.
  — невеликий місячний кратер

Елемент одягу 
 Кант (від  — край) — вузька смужка тканини, тасьма чи шнур, які вшивають по краю або у шви одягу.